Milczany (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse district Sandomierski, woiwodschap Święty Krzyż
 Milczany (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Koszaliński, woiwodschap West-Pommeren